One Love се може односити на:
 One Love (Prodigy), песма групе Продиџи;
 One Love (албум Давида Гете), албум Давида Гете.